Die WTA Championships 1979 (offiziell Avon Circuit Championships) waren ein Tennisturnier der Damen im Madison Square Garden in New York City. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 21. bis 25. März 1979 statt.

Einzel

Gruppe 1

Gruppe 2

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Doppel

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan